O Grande Prêmio da República Checa de 2007 foi a décima segunda etapa do mundial de MotoGP de 2007. Aconteceu no fim de semana de 17 a 19 de agosto nos 5.403 km do Masaryk Circuit.

MotoGP

250 cc

125 cc

GPs de MotoGP de 2007
2007
Desporto na Chéquia em 2007